Pseudocharopinus är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av Zbigniew Kabata 1964. Pseudocharopinus ingår i familjen Lernaeopodidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudocharopinus